Sezóna 2009/2010 byla 71. sezónou Norské ligy. Mistrem ligy se stal tým Stavanger Oilers. Před začátkem ligy zanikl tým IK Comet, liga se tím hrála jen na 9 účastníků.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 Vålerenga Ishockey - Manglerud Star 4:1 (6:2, 4:3, 4:1, 1:5, 4:3)
 Sparta Warriors - Stjernen 4:2 (2:4, 4:1, 3:1, 2:3, 4:1, 2:1)
 Stavanger Oilers - Lillehammer IK 4:2 (5:4, 0:2, 5:0, 2:3 P, 6:0, 1:0)
 Lørenskog IK - Storhamar Dragons 1:4 (4:2, 1:4, 2:4, 3:4, 2:4)

Semifinále 
 Vålerenga Ishockey - Storhamar Dragons 4:1 (1:2, 1:0, 4:1, 10:0, 3:0)
 Sparta Warriors - Stavanger Oilers 2:4 (1:3, 3:4 P, 3:2, 4:3 P, 2:3, 2:3)

Finále 
 Vålerenga Ishockey - Stavanger Oilers 2:4 (5:4 P, 3:4, 5:0, 1:2 P, 2:3 P, 0:4)

Baráž 

Norská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2009
Lední hokej v roce 2010